David Sefič, slovenski hokejist, * 31. december 1989, Bled.

Sefič je kariero začel pri klubu HK MK Bled v mladinski ligi, nato je tri sezone igral za klub HD HS Olimpija, po sezoni 2008/09 v švedski ligi pri klubih Södertälje SK in Botkyrka HC, je bil od sezone 2009/10 član kluba HDD Tilia Olimpija, v začetku sezone 2010/11 je prestopil v EV Landsberg, januarja 2011 pa se je vrnil k Olimpiji. V sezoni 2009/10 je bil najboljši podajalec in po točkah v Slohokej ligi. Z Olimpijo je v sezoni 2011/12 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 D1 2007 in Svetovnem mladinskem prvenstvu D1 2009.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 30
| 3
| 1
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 20
| 9
| 4
| 13
|
| 32
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 35
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 3
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 22
| 12
| 19
| 31
|
| 76
|
| 9
| 6
| 14
| 20
|
| 24
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 6
| 3
| 9
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska ml. liga
| 08/09
|
| 14
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Botkyrka HC
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska ml. liga
| 08/09
|
| 13
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 14
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 18
| 27
| 45
|
| 18
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 18
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 1
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 9
| 10
| 17
| 27
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EV Landsberg
| Nemška 3. liga
| 10/11
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 47
| 0
| 5
| 5
|
| 8
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 9
| 8
| 7
| 15
|
| 2
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 299
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 238
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 59
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Botkyrka HC
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti EV Landsberg
Blejski športniki